Сервера (исп.,  и )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегарра. Занимает площадь 55,2 км². Население — 9361 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Cervera
 Museo de Cervera
 Información de la Generalitat de Catalunya

Муниципалитеты Льейды